Mike Erwin (Geórgia, 31 de agosto de 1978) é um ator estadunidense.

Filmografia

Ligações externas

Atores dos Estados Unidos